Сафоново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Сафоново — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Сафоново — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Сафоново — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Сафоново — деревня в Красноборском районе Архангельской области;
 Сафоново — деревня в Мезенском районе Архангельской области;
 Сафоново — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Сафоново — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Сафоново — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Сафоново — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Сафоново — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Сафоново — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Сафоново — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области;
 Сафоново — село в Добринском районе Липецкой области;
 Сафоново — село в Дмитровском районе Московской области;
 Сафоново — деревня в Раменском районе Московской области;
 Сафоново — деревня в Чеховском районе Московской области;
 Сафоново — узловая железнодорожная станция Белорусского направления Московской железной дороги;
 Сафоново — посёлок городского типа в ЗАТО Североморск Мурманской области;
 Сафоново — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области;
 Сафоново — деревня в Колосовском районе Омской области;
 Сафоново — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Сафоново — деревня в Великолукском районе Псковской области, Пореченская волость;
 Сафоново — деревня в Великолукском районе Псковской области, Шелковская волость;
 Сафоново — деревня в Красногородском районе Псковской области;
 Сафоново — деревня в Куньинском районе Псковской области;
 Сафоново — деревня в Себежском районе Псковской области;
 Сафоново — деревня в Духовщинском районе Смоленской области;
 Сафоново — город в Сафоновском районе Смоленской области;
 Сафоново — деревня в Угранском районе Смоленской области;
 Сафоново — деревня в Зеленодольском районе Татарстана.
 Сафоново — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Сафоново — село в Красноармейском районе Челябинской области.

См. также 
 Сафоново-1
Троицко-Сафоново